Председа́тель прави́тельства Ала́ш-Орды́ () — упразднённая государственная должность главы правительства Алашской автономии (фактически глава государства), существовавшее в период Октябрьской революции в 1917—1920 годах. Первым и последним председателем правительства стал Алихан Букейханов с 1917 по 1920 годы.

См. также 
 Правительство Алаш-Орды
 Алашская автономия
 Букейханов, Алихан Нурмухамедович

Примечания 

Премьер-министры Казахстана
Списки:Казахстан
Правители Казахстана